Allhelgonakyrkan, Alla Helgona kyrka eller Alla Helgons kyrka kan syfta på:

Allhelgonakyrkan, Ljungsbro – en kyrka i Ljungsbro i Linköpings stift
Allhelgonakyrkan, Lund – en kyrka i Lund i Lunds stift
Allhelgonakyrkan, Helsingborg – en kyrka i Raus församling i Helsingborg, Lunds stift
Allhelgonakyrkan, Göteborg – en kyrka i Göteborg i Göteborgs stift
Allhelgonakyrkan, Malmberget – en kyrka i Malmberget i Luleå stift
Allhelgonakyrkan, Visby – en kyrka i Visby i Visby stift
Allhelgonakyrkan, Stockholm – en kyrka i Stockholm i Stockholms stift
 Allhelgonakyrkan, Skänninge – en tidigare kyrkobyggnad i Skänninge
Alla Helgona kyrka, Nyköping – en kyrka i Nyköping i Strängnäs stift
 Alla Helgons kyrka, Sevastopol – en kyrka i Sevastopol på Krim
Alla Helgons kyrka, Södertälje – en kyrka i Södertälje i Strängnäs stift

Se även
 Allhelgona 
 Helgona